Carlos Vallejos – cestista paraguaiano
 Daniel Vallejos – ex calciatore costaricano, centrocampista 
 Diego Vallejos – calciatore cileno, attaccante
 Leopoldo Vallejos – ex calciatore cileno, portiere
 Mario Sergio Ortiz Vallejos – calciatore cileno, centrocampista
 Rubén Vallejos – ex calciatore cileno, attaccante